Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2015/2016  проходил с 21 августа 2015 года по 23 апреля 2016 года.

По итогам прошлого сезона в Про-лигу вышли «Аль-Кадисия» и «Аль-Вахда», во Второй дивизион вылетели «Аль-Сафа», «Абха» и «Хоттайн». Лигу пополнили клубы «Аль-Шола» и «Аль-Оруба», занявшие соответственно 13-е и 14-е места в Про-лиге, а также команды Второго дивизиона: «Аль-Нуджум» (победитель Группы A), «Дамак» (победитель Группы B) и «Ухуд» (2-е место в Группе A и победа в плей-офф).

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте goalzz.com   
 Статистика лиги на сайте rsssf.com  

2015/2016
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2015 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016